Górka Narodowa Zachód – osiedle w Krakowie, wchodzące w skład Dzielnicy IV Prądnik Biały, niestanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.

Linki zewnętrzne 
Plan zagospodarowania przestrzennego Górki Narodowej Zachód

Dzielnica IV Prądnik Biały